Di seguito una lista di asteroidi dal numero 411001 al 412000 con data di scoperta e scopritore.

411001-411100 

|-
|411001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411008 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411013 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411020 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411022 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411024 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411030 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|411031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411034 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|411035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411036 - ||  ||  || CSS
|-
|411037 - ||  ||  || CSS
|-
|411038 - ||  ||  || CSS
|-
|411039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411040 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411041 - ||  ||  || CSS
|-
|411042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411043 - ||  ||  || CSS
|-
|411044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411046 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411049 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|411050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411051 - ||  ||  || CSS
|-
|411052 - ||  ||  || CSS
|-
|411053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411055 - ||  ||  || OAM
|-
|411056 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|411057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411058 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411059 - ||  ||  || OAM
|-
|411060 - ||  ||  || OAM
|-
|411061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411063 - ||  ||  || CSS
|-
|411064 - ||  ||  || CSS
|-
|411065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411068 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411075 - ||  ||  || CSS
|-
|411076 - ||  ||  || CSS
|-
|411077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411088 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411089 - ||  ||  || OAM
|-
|411090 - ||  ||  || CSS
|-
|411091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411094 - ||  ||  || Christophe, B.
|-
|411095 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|411096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

411101-411200 

|-
|411101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411118 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411120 - ||  ||  || CSS
|-
|411121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411122 - ||  ||  || OAM
|-
|411123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411127 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411128 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411130 - ||  ||  || CSS
|-
|411131 - ||  ||  || CINEOS
|-
|411132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411135 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411136 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411137 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411139 - ||  ||  || CSS
|-
|411140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411143 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|411144 - ||  ||  || Tzec Maun
|-
|411145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411155 - ||  ||  || WISE
|-
|411156 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411157 - ||  ||  || WISE
|-
|411158 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411159 - ||  ||  || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
|411160 - ||  ||  || WISE
|-
|411161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411162 - ||  ||  || WISE
|-
|411163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411166 - ||  ||  || WISE
|-
|411167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411170 - ||  ||  || CSS
|-
|411171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411175 - ||  ||  || CSS
|-
|411176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411184 - ||  ||  || WISE
|-
|411185 - ||  ||  || WISE
|-
|411186 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411190 - ||  ||  || WISE
|-
|411191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411193 - ||  ||  || WISE
|-
|411194 - ||  ||  || OAM
|-
|411195 - ||  ||  || WISE
|-
|411196 - ||  ||  || WISE
|-
|411197 - ||  ||  || WISE
|-
|411198 - ||  ||  || WISE
|-
|411199 - ||  ||  || CSS
|-
|411200 - ||  ||  || Tenagra II
|}

411201-411300 

|-
|411201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411202 - ||  ||  || WISE
|-
|411203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411204 - ||  ||  || WISE
|-
|411205 - ||  ||  || WISE
|-
|411206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411208 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411209 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411211 - ||  ||  || WISE
|-
|411212 - ||  ||  || WISE
|-
|411213 - ||  ||  || ODAS
|-
|411214 - ||  ||  || WISE
|-
|411215 - ||  ||  || WISE
|-
|411216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411217 - ||  ||  || CSS
|-
|411218 - ||  ||  || WISE
|-
|411219 - ||  ||  || WISE
|-
|411220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411221 - ||  ||  || WISE
|-
|411222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411224 - ||  ||  || CSS
|-
|411225 - ||  ||  || WISE
|-
|411226 - ||  ||  || CSS
|-
|411227 - ||  ||  || WISE
|-
|411228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411231 - ||  ||  || OAM
|-
|411232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411239 - ||  ||  || OAM
|-
|411240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411241 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411243 - ||  ||  || Sarneczky, K., Kuli, Z.
|-
|411244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411245 - ||  ||  || CSS
|-
|411246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411258 - ||  ||  || CSS
|-
|411259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411269 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411271 - ||  ||  || CSS
|-
|411272 - ||  ||  || CSS
|-
|411273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411275 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411283 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411287 - ||  ||  || CSS
|-
|411288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411289 - ||  ||  || WISE
|-
|411290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411292 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411294 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

411301-411400 

|-
|411301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411305 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411308 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411318 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411321 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411324 - ||  ||  || CSS
|-
|411325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411332 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411333 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411336 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411338 - ||  ||  || CSS
|-
|411339 - ||  ||  || WISE
|-
|411340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411346 - ||  ||  || CSS
|-
|411347 - ||  ||  || CSS
|-
|411348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411351 - ||  ||  || CSS
|-
|411352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411356 - ||  ||  || CSS
|-
|411357 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411364 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411365 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411368 - ||  ||  || CSS
|-
|411369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411382 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411383 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411384 - ||  ||  || CSS
|-
|411385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411392 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411396 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411398 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

411401-411500 

|-
|411401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411406 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411422 - ||  ||  || CSS
|-
|411423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411425 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411426 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411427 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411432 - ||  ||  || CSS
|-
|411433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411450 - ||  ||  || CSS
|-
|411451 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411452 - ||  ||  || CSS
|-
|411453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411472 - ||  ||  || CSS
|-
|411473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411476 - ||  ||  || CSS
|-
|411477 - ||  ||  || CSS
|-
|411478 - ||  ||  || CSS
|-
|411479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411484 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411499 - ||  ||  || CSS
|-
|411500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

411501-411600 

|-
|411501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411509 - ||  ||  || WISE
|-
|411510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411511 - ||  ||  || CSS
|-
|411512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411515 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411517 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411527 - ||  ||  || CSS
|-
|411528 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411532 - ||  ||  || WISE
|-
|411533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411540 - ||  ||  || WISE
|-
|411541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411545 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411553 - ||  ||  || CSS
|-
|411554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411557 - ||  ||  || CSS
|-
|411558 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411566 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411567 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411568 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411576 - ||  ||  || CSS
|-
|411577 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411588 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411589 - ||  ||  || CSS
|-
|411590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411592 - ||  ||  || WISE
|-
|411593 - ||  ||  || CSS
|-
|411594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411596 - ||  ||  || CSS
|-
|411597 - ||  ||  || WISE
|-
|411598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411599 - ||  ||  || WISE
|-
|411600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

411601-411700 

|-
|411601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411604 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411606 - ||  ||  || WISE
|-
|411607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411611 - ||  ||  || OAM
|-
|411612 - ||  ||  || WISE
|-
|411613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411620 - ||  ||  || CSS
|-
|411621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411629 - ||  ||  || CSS
|-
|411630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411645 - ||  ||  || WISE
|-
|411646 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|411647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411648 - ||  ||  || CSS
|-
|411649 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411650 - ||  ||  || CSS
|-
|411651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411657 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411666 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411667 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411676 - ||  ||  || CSS
|-
|411677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411684 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411685 - ||  ||  || CSS
|-
|411686 - ||  ||  || CSS
|-
|411687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411694 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411695 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411700 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

411701-411800 

|-
|411701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411705 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|411706 - ||  ||  || CSS
|-
|411707 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|411708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411717 Cherylreed ||  ||  || Spacewatch
|-
|411718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411724 - ||  ||  || CSS
|-
|411725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411727 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411730 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411747 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411750 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411755 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411767 - ||  ||  || CSS
|-
|411768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411769 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411770 - ||  ||  || ODAS
|-
|411771 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411775 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411776 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411787 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411794 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411800 - ||  ||  || LINEAR
|}

411801-411900 

|-
|411801 - ||  ||  || CSS
|-
|411802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411805 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411808 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411810 - ||  ||  || CSS
|-
|411811 - ||  ||  || CSS
|-
|411812 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411813 - ||  ||  || CINEOS
|-
|411814 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411815 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411816 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411817 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411820 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411823 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411829 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411835 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411840 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411841 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411843 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411847 - ||  ||  || CINEOS
|-
|411848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411850 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411851 - ||  ||  || CSS
|-
|411852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411858 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411860 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411864 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411865 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411868 - ||  ||  || WISE
|-
|411869 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411875 - ||  ||  || WISE
|-
|411876 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411879 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411881 - ||  ||  || CSS
|-
|411882 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411894 - ||  ||  || CINEOS
|-
|411895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411897 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411898 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

411901-412000 

|-
|411901 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411912 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411922 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411924 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411928 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411931 - ||  ||  || CSS
|-
|411932 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411936 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411940 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411941 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411945 - ||  ||  || CSS
|-
|411946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411947 - ||  ||  || CINEOS
|-
|411948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411949 - ||  ||  || CSS
|-
|411950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411952 - ||  ||  || CSS
|-
|411953 - ||  ||  || CSS
|-
|411954 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411955 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411956 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411958 - ||  ||  || CSS
|-
|411959 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411962 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411965 - ||  ||  || CSS
|-
|411966 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411967 - ||  ||  || CSS
|-
|411968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411969 - ||  ||  || CSS
|-
|411970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411974 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411978 - ||  ||  || WISE
|-
|411979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411981 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411983 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411984 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411985 - ||  ||  || WISE
|-
|411986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411990 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411992 - ||  ||  || CSS
|-
|411993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|411996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|411997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|411998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|411999 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|412000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0411001